Сулицкий - фамилия

 Сулицкий, Владимир Николаевич (род. 1944) — советский и российский экономист педагог.
 Сулицкий, Николай Пантелеевич (1906—1986)  — советский дипломат и партийный деятель.